Панкрац:
 Панкрац — район.
 Панкрац — станция метро.

Фамилия:
 Панкрац, Марсия (род. 1964) — американская хоккеистка на траве.